Сифон — у техніці — гідравлічний пристрій у вигляді зігнутої трубки з колінами різної довжини, якою переливають рідину з однієї посудини в іншу (з нижчим рівнем рідини).
 Сифон — посудина для газованої води та інших шипучих напоїв, які виливаються з неї через трубку під тиском вуглекислоти.
 Сифон — пристрій, призначений для одностороннього відсікання газів від резервуара або трубопроводу.
 Сифон — пристрій для посилення тяги в топці паровоза під час стоянки.
 Сифон — у деяких молюсків — орган, що має вигляд трубки.
 Сифон — у геоморфології — трубкоподібні канали між пустотами печер.
 Сифон — давньогрецьке вогнеметне знаряддя.
Гідравліка